Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Allianz Suisse Open Gstaad 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 6. Juli 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 91 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Saanen